Эйи-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Эйи-Кюеле — озёра, на р. Арбангда-Сиене, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17' с. ш. 112°05' в. д.
 Эйи-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°53' с. ш. 112°53' в. д.
 Эйи-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°42' с. ш. 112°55' в. д.
 Эйи-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°30' с. ш. 112°40' в. д.

См. также 
 Эйи-Кюель— озеро, на правом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°51' с. ш. 112°59' в. д.

Примечания